Der Bounce House Cup ist ein Turnier für die Mannschaften der deutschen Volleyball-Bundesliga der Männer. Der Wettbewerb fand 2022 zum ersten Mal statt und ersetzt den bisherigen VBL-Supercup.

Hintergrund 
Bisher wurde vor Beginn einer Bundesliga-Saison der Supercup als einzelnes Spiel zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem DVV-Pokalsieger ausgetragen. In der Saison 2021/22 wurden die Bundesligaspiele der Männer erstmals auf dem Twitch-Kanal Spontent übertragen und unter der Marke Bounce House vermarktet. Dabei entstand im Spontent-Team die Idee, den Supercup durch ein neues Format mit mehr Mannschaften zu ersetzen.

Modus 
Beim Bounce House Cup treten die acht Mannschaften der bevorstehenden Saison 2022/23 an. Nur die Nachwuchsmannschaft VC Olympia Berlin ist nicht beteiligt. Die acht Mannschaften spielen an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Sieger aus. Dabei wird der Wettbewerb im einfachen K.-o.-System vom Viertelfinale bis zum Endspiel ausgetragen. Um allen Mannschaften täglich ein Spiel zu ermöglichen, werden auch die weiteren Platzierungen ausgespielt.

Bounce House Cup 2022 

Die erste Ausgabe des Wettbewerbs fand vom 30. September bis 2. Oktober 2022 statt. Austragungsort war die Volksbank-Arena in Hildesheim, die Heimstätte des Bundesligisten Helios Grizzlys Giesen. Erster Sieger im neuen Turnier wurde der amtierende deutsche Meister Berlin Recycling Volleys.

Insgesamt besuchten 3.000 Zuschauer den Bounce House Cup, davon 1.500 das Finalspiel.

Weblinks 
 Spielplan beim Bounce House Cup 2022

Einzelnachweise 

Volleyballwettbewerb in Deutschland
Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Sportveranstaltung in Hildesheim
Erstveranstaltung 2022